«Краще» — альбом Олександра Пономарьова 2004 року.
 «Краще» — альбом гурту «Бумбокс» 2010 року.